Diplocladon är ett släkte av skalbaggar. Diplocladon ingår i familjen Rhagophthalmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Diplocladon